SICAM (англ. Substation Information Control Automation Monitoring) — линейка аппаратного и  программного обеспечения, разработанная подразделением автоматизации и энергоснабжения компании Siemens AG для построения систем диспетчерского контроля и управления в энергетике.

Включает следующее оборудование и программное обеспечение:
 SICAM eRTU
 SICAM 1703 (SAT)
 SICAM PAS
 SICAM PAS CC
 SICAM Valpro
 SICAM Recpro

Автоматизация производства
Продукция Siemens